Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1963/1964 — 28-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом в 5-й раз подряд стал клуб ЗКЛ Брно, опередивший ставшего 2-м Слован на 17 очков.

Формат 
Формула турнира не изменилась. 12 команд на 1-м этапе играли в 2 круга, по итогам которого шло разделение на 2 группы (с 1 по 6 места и с 7 по 12 места). В группах проводились 2-круговые турниры с учётом очков, набранных на 1-м этапе. Чемпионат в 9-й раз в своей истории выиграл клуб ЗКЛ из Брно, серебряные медали завоевал братиславский Слован, бронзовым призёром стала Дукла Йиглава. ЗКЛ одержал победу с рекордным 17-очковым преимуществом, забросив за весь сезон 232 шайбы.

Турнирные таблицы

1-й этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Йозеф Черны (ЗКЛ) — 45 шайб

2. Ян Клапач (Дукла Йиглава) — 32

3. Властимил Бубник (ЗКЛ) — 30

4. Иржи Долана (Тесла) — 29

5. Йозеф Голонка (Слован) — 28

Гол+пас

1. Йозеф Черны (ЗКЛ) — 64 очка (45 шайб + 19 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 28 игр/2.25 гола за игру, Карел Шевчик — 9/1.56

Защитники

Рудольф Поч — 26 игр/30 очков (15 шайб + 15 передач), Яромир Майкснер — 32/26 (7+19), Ладислав Олейник — 32/20 (9+11), Франтишек Машлань — 29/15 (5+10)

Нападающие

Йозеф Черны — 32/64 (45+19), Франтишек Ванек — 29/45 (20+25), Властимил Бубник — 24/44 (30+14), Франтишек Шевчик — 32/35 (22+13), Зденек Кепак — 28/31 (15+16), Бронислав Данда — 28/25 (11+14), Иво Винклер — 30/24 (16+8), Карел Скопал — 29/23 (12+11), Рудольф Шойер — 27/21 (8+13), Вацлав Пантучек — 15/19 (8+11), Йозеф Барта — 10/9 (6+3), Ярослав Иржик — 6/3 (3+0), Владимир Шубрт — 4/1 (0+1)

Тренер — Владимир Боузек

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1963/64 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1963 году
Спорт в Чехословакии в 1964 году
1963 год в хоккее
1964 год в хоккее